Jean Louis Delolme
Michel Delolme